Сезон ВЕХЛ 1997/1998 — третий официальный сезон Восточно-европейской хоккейной лиги. В чемпионате участвовали десять команд, чемпионом лиги стал украинский клуб «Сокол» из Киева. В этом сезоне не проводился плей-офф, турнир проходил в два этапа: на первом этапе проводился регулярный чемпионат, на втором этапе шесть лучших команд разыгрывали медали, а четыре оставшихся участвовали в утешительном турнире.

Первый этап 
Матчи прошли в четыре круга.

Второй этап

Розыгрыш медалей 
Матчи прошли в два круга.

Утешительный турнир 
Матчи прошли в четыре круга.

Ссылки 
Статистика сезона ВЕХЛ 1997/1998 на сайте hockeyarchives.info

1997 год в хоккее
1998 год в хоккее